5-й межзональный турнир по шахматам — состоялся в Стокгольме с 27 января по 6 марта 1962 года. В турнир претендентов допускались 6 победителей. В дополнительном матч-турнире за шестое место победил Леонид Штейн, но в турнир претендентов попал Пал Бенко, т. к. по условиям Стокгольмского межзонального турнира в турнир претендентов допускалось не больше трёх шахматистов от одной страны.

Турнирная таблица

Матч-турнир за 6-е место

Литература 
 
 
 Шахматный ежегодник. 1962 г. Авт.-сост. Г. Фридштейн. Москва, Физкультура и спорт, 1964.

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1962 год в шахматах